Prin turcificare și asimilare în cultura turcă de-a lungul secolelor, acești romi musulman au adoptat limba turcă și au pierdut romani, pentru a-și stabili o identitate turcă care să devină mai recunoscută de către populația gazdă și să nege existența romilor pentru a arăta turcitatea. Nu vor să fie numiți romi. Ei se numesc țigani turci. La recensământ, majoritatea s-au declarat Turci, în schimb romi. Ei sunt musulmani culturali care au adoptat Islamul sunit al Hanefismul pe vremea Sultanatul de Rum. 

În Arhivele Otomane din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, sunt menționate despre așa-numitul Turkmeni Țigani din Peninsula Balcanică. Vorbeau doar turcă, cu foarte puține cuvinte romani în jargonul acolo. Turcmanii Țigani au migrat odată din Anatolia în regiunea Marmara și, în cele din urmă, s-au stabilit în Balcani și, de asemenea, în Hanatul Crimeei pe vremea Imperiului Otoman. Unii descendenți ai acestor țigani turcomani au mers după Declarația de independență a Bulgariei la Istanbul. Ernest Gilliat-Smith, a explicat în 1915, că acest rom turc din Bulgaria nu poate vorbi limba romani și îi compară cu foarte săraci turci mai degrabă decât cu romii. Doctorul grec A. G. Paspati a declarat în Cartea sa din 1860 că turcii se căsătoreau des Femeia romă, iar dialectul rom rumelian este aproape pierdut de Țigani turci musulmani, care vorbesc în întregime turcă.

Majoritatea Țigani Turci trăiesc în Turcia, dar și comunități semnificative de Țigani Turci trăiesc în Bulgaria, Grecia (Tracia de Vest), Macedonia de Nord (Veles,Kumanovo) cazuri mai mici România (Dobrogea) și Kosovo. O mică comunitate de Țigani turci musulmani locuiește în Dobrogea din România. Ei sunt descendenții romilor musulmani care s-au amestecat cu turci în timpul Imperiul Otoman Grupurile de romi creștini români îi consideră pur și simplu turci (termen pentru musulmani) și sunt distincti de ei. În Kosovo trăiesc o comunitate de Țigani turci numită Divanjoldjije, ei poartă numele după așezarea originală de unde au venit cândva, strada Divanyolu din Istanbul și s-au stabilit la Priștina pe vremea Kosovo otomană. Țigani Turci din Turcia a venit în Germania și Austria și în alte țări europene ca Gastarbeiter, dar sunt pe deplin asimilați în comunitățile turcilor din Europa. De când Bulgaria a devenit membră a Uniunii Europene, Țigani Turci care se numesc Usta Millet din Bulgaria au mers în Europa de Vest ca muncitori, mulți dintre acești bărbați romi turci s-au căsătorit cu o femeie poloneză, , ,,.

Note 

 
Nomazi
România
Religia în România